Regele Lear  (în engleză, King Lear) este una din tragediile lui William Shakespeare.

King Lear se mai poate referi la:

Filme 
 Regele Lear (film din 1910), film mut italian 
 Regele Lear (film din 1916), film mut italian 
 Regele Lear (film din 1953), film cu Orson Welles în rolul principal 
 1970 Regele Lear, film sovietic în regia lui Grigori Kozințev, cu Iuri Iarvet 
 1970 Regele Lear, film britanic în regia lui Peter Brook, cu Paul Scofield
 King Lear (BBC 1982), film din 1982, producție a BBC Television Shakespeare 
 Regele Lear (film din 1983), film britanic de televiziune cu Laurence Olivier în rolul principal 
 Regele Lear (film din 1987), film de Jean-Luc Godard 
 Regele Lear (film din 1997), film suedez de televiziune cu Anders Andersson în rolul principal 
 Regele Lear (film din 1998), film de televiziune cu Ian Holm în rolul principal 
 Regele Lear (film din 1999), film cu Brian Blessed în rolul principal 
 Regele Lear (film din 2008), film britanic cu Ia McKellen în rolul principal 
 Regele Lear (film din 2018), film britanic cu Anthony Hopkins în rolul principal

Pseudonimul unui sportiv 
 King Lear (baseball) ori Charles Bernard Lear (1891–1976), jucător de baseball

Vezi și 
 The History of King Lear, în română, Istoria regelui Lear, rescriere din 1681 a piesei shakespeariene King Lear de Nahum Tate 
 Kuningas Lear, o operă de Aulis Sallinen 
 Lear (opera), operă de Aribert Reimann 
 Leir of Britain, regele pseudo-istoric al Britanniei după care personajul lui Shakespeare este numit
 Le roi Lear,  uvertură de Hector Berlioz
 The Yiddish King Lear, adaptare din 1892, realizată de Jacob Gordin, plasată temporal în anii 1850 

Lear, Regele